Ра́мос () — прізвище іспанського походження, також розповсюджене в країнах Латинської Америки та на Філіппінах. Відомі носії:

 Адріан Рамос (1986) — колумбійський футболіст
 Венансіо Рамос (1959) — уругвайський футболіст
 Віктор Рамос (1958) — аргентинський футболіст
 Дієго Рамос (1972) — аргентинський актор
 Еду Рамос (1992) — іспанський футболіст
 Енріке Рамос Гонсалес (1956) — іспанський футболіст
 Ентоні Рамос, Ентоні Рамос Мартінес — американський актор, співак та автор пісень
 Крістіан Рамос (1988) — перуанський футболіст
 Омар Рамос (*1988) — іспанський футболіст.
 Серхіо Рамос (1986) — іспанський футболіст
 Фідель Рамос (1928) — 12-й президент Філіппін
 Хуанде Рамос (1954) — іспанський футбольний тренер

Див. також 
 Рамос (газоконденсатне родовище) — газоконденсатне родовище на північному заході Аргентини в провінції Сальта, неподалік від кордону з Болівією.

Іспанські прізвища